Erlenau ist ein deutscher Ortsname:
 Erlenau, Ortsteil der Stadt Calau, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg, Deutschland
 Erlenau (Rosenheim), Ortsteil der kreisfreien Stadt Rosenheim, Bayern, Deutschland
 Erlenau, bis 1938 Olschewen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Olszewo (Mikołajki), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen